Алустанте () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сеньорио-де-Молина-Альто-Тахо. Занимает площадь 93,59 км². Население — 155 человек (на 2020 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Asociación Cultural «Hontanar»
 Casa Rural «El Pilar»
 Apartamentos de turismo rural «La Tejera»

Города провинции Гвадалахара
Муниципалитеты Гвадалахары